Palouš je české příjmení:

 Jan Palouš (1888–1971), narozený jako Jan Arnold Pallausch – československý filmový režisér a lední hokejista, otec Radima Palouše
 Jan Palouš (astronom) (* 1949) – český astronom, syn Radima Palouše
 Karel Palouš (1913–1999) – český divadelní režisér a herec
 Martin Palouš (* 1950) – český politik a diplomat, syn Radima Palouše
Petr Palouš (* 1951) – český dokumentarista a překladatel
Radim Palouš (1924–2015) – český filosof a pedagog, v letech 1990–1994 rektor UK, otec astronoma Jana Palouše a politika Martina Palouše, syn režiséra a hokejisty Jana Palouše

Externí odkazy
 Příjmení: Palouš | Významné osobnosti | Příjmení.cz – přehled osobností s příjmením Palouš
 Příjmení: Palouš | kdejsme.cz – výskyt a četnost příjmení Palouš v Česku